Чешник:

 Чешник — река в России, протекает в Кемеровской области, Алтайском крае, Республике Алтай.
 Чешник или чашник — придворная должность, а также название монаха, заведовавшего в монастырях напитками и винными погребами.